В соревнованиях по водному поло среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 приняли участие 8 команд по 13 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 11 августа 2008 года, когда начались соревнования.

Группа A









Группа B









Ссылки 
 Составы женских команд  
 Результаты матчей